Bestaande stadspoorten
Koepoort (Enkhuizen)
Koepoort (Middelburg)
Koepoort (Ninove)
Verdwenen stadspoorten
Koepoort (Delft)
Koepoort (Doesburg)
Koepoort (Gent)
Koepoort ('s-Hertogenbosch)
Koepoort (Hoorn)
Koepoort (Leiden)

Zie ook 
Koepoortje, een doorgang in een afrastering waarlangs wandelaars een gebied kunnen betreden